Флаг Лосевского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Лосевского сельского поселения — флаг муниципального образования Лосевское сельское поселение Кавказского района Краснодарского края.
 Флаг Лосевского сельского поселения — флаг муниципального образования Лосевское сельское поселение Семилукского муниципального района Воронежской области.
 Флаг Лосевского сельского поселения — флаг муниципального образования Лосевское сельское поселение Павловского муниципального района Воронежской области.